Fellach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Fellach, Stadtteil von Villach, Kärnten
 Fellach (Holzkirchen), Ortsteil des Marktes Holzkirchen, Landkreis Miesbach, Bayern

Gewässer:
 Fellach (Aura) oder Fella, rechter Zufluss der Aura in Fellen, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Fellach (Drau), rechter Zufluss der Drau in Fellach, Statutarstadt Villach, Kärnten

Siehe auch
 Fella
 Fellachen
 Ferlach
 Vellach
 Villach